Titik kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Titik, Lamongan, by, Jawa Timur, 
 Desa Titik, Kediri, by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar